Hertogdom Saksen-Altenburg (1603-1672)
Hertogdom Saksen-Altenburg (1826-1918)